Kinapuff kan avse:
  Kinapuff - en tidigare fyrverkeripjäs i Sverige, se Smällare
  Kinapuffar – ett godis, se Kina (godis)
 Kinapuff! - ett album av Åtta Bier Ti Min Far